Anna Brunšvicko-Grubenhagensko-Einbecká (1414 – 4. dubna 1474) se narodila jako dcer vévody Erika I. Brunšvicko-Grubenhagenského a jeho manželky Alžběty Brunšvicko-Göttingenské.

Anna se poprvé provdala 22. ledna 1437 za Albrechta III. Bavorského, s nímž měla několik dětí:

 1. Jan IV. Bavorský (4. 10. 1437 Mnichov – 18. 11. 1463 tamtéž), vévoda bavorsko-mnichovský od roku 1460 až do své smrti, svobodný a bezdětný
 2. Arnošt Bavorský (26. 8. 1438 – 29. 2. 1460), svobodný a bezdětný
 3. Zikmund Bavorský (26. 7. 1439 – 1. 2. 1501), vévoda bavorsko-mnichovský v letech 1460–1467, svobodný a bezdětný
 4. Albrecht Bavorský (1440–1445)
 5. Markéta Bavorská (1442–1479) ⚭ 1463 Federico I. Gonzaga (1441–1484), markýz z Mantovy
 6. Alžběta Bavorská (2. 2. 1443 Mnichov – 5. 3. 1484 Lipsko)
 ⚭ 1460 Arnošt Saský (24. 3. 1441 Míšeň – 26. 8. 1486 Colditz), lankrabě durynský, markrabě míšeňský a saský kurfiřt od roku 1464 až do své smrti
 7. Albrecht IV. Bavorský (15. 12. 1447 Mnichov – 18. 3. 1508 tamtéž), vévoda bavorsko-mnichovský v letech 1467–1503 a poté vévoda sjednoceného Bavorska
 ⚭ 1487 Kunhuta Rakouská (16. 3. 1465 Vídeň – 6. 8. 1520 Mnichov)
 8. Kryštof Bavorský (6. 1. 1449 Mnichov – 8. 8. 1493 Rhodos), svobodný a bezdětný
 9. Wolfgang Bavorský (1. 11. 1451 Mnichov – 24. 5. 1514 Landsberg am Lech), svobodný a bezdětný
 10. Barbora Bavorská (9. 6. 1454 Mnichov – 24. 6. 1472 tamtéž), řeholnice v Mnichově

Anna v roce 1460 ovdověla a znovu se provdala za vévodu Fridricha III. Brunšvicko-Lüneburského. Manželství zůstalo bezdětné.

Vývod z předků

Reference 

Narození v roce 1414
Úmrtí 14. dubna
Úmrtí v roce 1474
Bavorské vévodkyně
Welfové
Ženy